Atanow ist der Familienname folgender Personen:
 Hennadij Atanow (* 1939), ukrainischer Physiker und Mathematiker
 Igor Wiktorowitsch Atanow (* 1964), russischer Hockeyspieler
 Jegor Wassiljewitsch Atanow (* 1964), russischer Politiker